

Geografia
 Dupree – città della contea di Ziebach, Dakota del Sud, Stati Uniti

Persone
 Alvin Dupree – giocatore di football americano statunitense
 Candice Dupree – cestista statunitense
 Cornell Dupree – chitarrista statunitense
 Donald Dupree, Sr. – bobbista statunitense
 Jed Dupree – schermidore statunitense
 Markus Dupree – attore pornografico e regista russo
 Minnie Dupree – attrice teatrale statunitense
 Monique Dupree – attrice e modella statunitense
 Paris Dupree – artista statunitense
 René Duprée – wrestler e bodybuilder canadese
 Ronald Dupree – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 William Dupree – bobbista statunitense